Montjustin est un toponyme qui peut faire référence à :
 Montjustin, commune française des Alpes-de-Haute-Provence,
 Montjustin-et-Velotte, commune française de Haute-Saône.